V obci Švihov se nacházejí dva židovské hřbitovy:

 Starý židovský hřbitov - založen roku 1664 a používán do roku 1913
 Nový židovský hřbitov - založen roku 1878 a používán do roku 1938

Židovské hřbitovy v Plzeňském kraji